Sarnaki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Sarnaki
 Sarnaki – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim
 Sarnaki – dawna gromada w województwie warszawskim
 Sarnaki – przystanek kolejowy w Sarnakach, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Dekanat Sarnaki